Сапунари има више значења:

 Сапунари (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Сапунари (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији